Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt (am Main) im Jahr 1854.

Senatoren

Quellen 
 Staats- und Adresshandbuch der Freien Stadt Frankfurt 1852, S. 1–4

1854
1854